

Architecture 
 Église San Girolamo della Carità, église de Rome située près du palais Farnèse

Entreprise 
 Carita, marque de beauté créée par les sœurs Maria et Rosy Carita en 1946

Patronyme 

 Fernando Eduardo Carita (1961-2013), poète portugais ;
 Pierre Carita (1676-1756), médecin français.

Prénom 
 Carita Holmström, pianiste, chanteuse et auteur-compositeur finlandaise
 ,  modèle de haute couture finlandaise
 Rawdna Carita Eira, auteur sami norvégienne

Religion 
 San Girolamo della Carità (titre cardinalice), diaconie cardinalice érigée par le pape Paul VI

Toponyme 
 , station balnéaire sur l'île de Java en Indonésie
 Rio de la Carità, canal asséché de Venise dans le sestiere de Dorsoduro
 Santa Maria la Carità, commune italienne de la ville métropolitaine de Naples

Voir aussi